Барретус:

 Барретус — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Сан-Паулу.
 Барретус — микрорегион в Бразилии, входит в штат Сан-Паулу.